La División de Honor 2013-2014 è l'83ª edizione del torneo. Le gare sono iniziate il 19 ottobre 2013 e si sono concluse con Gara 3 della finale per il titolo il 21 maggio 2014.

Le squadre partecipanti sono dodici, e si affrontano nel classico girone all'italiana con partite di andata e ritorno. A questa fase seguono i playoff per la conquista del titolo a cui prendono parte le prime quattro squadre in classifica dopo la conclusione della stagione regolare. Le semifinali sono al meglio delle 3 partite, mentre la finale è al meglio delle 5 partite.

Retrocede direttamente in Primera División l'ultima in classifica. La penultima disputa invece uno spareggio salvezza contro la seconda della Primera División.

Squadre partecipanti

Regular season

Classifica

Calendario e risultati

Playoff

Tabellone

Spareggio salvezza/promozione

Finale scudetto

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Sport acquatici nel 2013
Sport acquatici nel 2014
Campionato spagnolo di pallanuoto